Schlachterstraße steht für

 Schlachterstraße (Glückstadt)
 Schlachterstraße (Lingen)
 Schlachterstraße (Schwerin)